«Wave» ("ola" en inglés) puede referirse a:

Música

Género 
 New  wave, subgénero musical del rock.

Bandas 
 Wave (1999-2003), banda de Canadá.

Álbumes 
 Wave (1967), álbum de Antonio Carlos Jobim.
 Wave (1972), álbum de Charles Lloyd.
 Wave (1975), álbum de Jade Warrior.
 Wave (1977), álbum de Terje Rypdal.
 Wave (1978), álbum de Sam Rivers.
 Wave (1979), álbum de Patti Smith Group.
 Wave (1985), álbum de Katrina and the Waves.
 Wave (1992), álbum de Murray Head.
 Wave (2003), álbum de Ride.
 Wave (2006), álbum de Yuki Isoya.
 Wave (2011), álbum de Moving Mountains.
 Wave (2011), álbum de Rhydian.

Canciones 
 Wave ("Vou Te Contar") (1967), canción de Antonio Carlos Jobim.
 Wave (2002), canción de Phish.
 Wave (2005), canción de Mono Band.
 Wave (2008), canción de Camille.